CORE (Abk. für Challenge of Reverse Engineering) ist eine im Juni 1997 in Ontario, Kanada gegründete und seither aktive Crackergruppe. Innerhalb von vier Jahren wurden unter dem Namen dieser Gruppe über 10.000 gecrackte Softwareprodukte, darunter über 6.700 Key-Generatoren veröffentlicht.

CORE gibt an, eine nichtkommerzielle Organisation zu sein und ihren Mitgliedern so viel Freiraum wie möglich zu lassen.

Literatur 
 Scott Mendham: Cracking Up. PC World Magazine, Dezember 1999.

Demo-Gruppe
Warezgruppe